Кри́стофер Ке́ннеди Мастерсон (; род. 22 января 1980, Лонг-Айленд-Сити (штат Нью-Йорк)) — американский актёр, получивший известность благодаря роли Фрэнсиса в сериале «Малкольм в центре внимания».

Биография 
Мастерсон родился в семье Питера и Кэрол Мастерсон на острове Лонг-Айленд, Нью-Йорк 22 января 1980 года. Его брат, Дэнни Мастерсон, также актер, известный по роли Стивена Хайда в сериале «Шоу 70−х», который шёл в эфире в 1998—2006 годах.

Мастерсон и его брат — последователи саентологии. Они оба являются соучредителями ресторана.

Карьера 
Мастерсон известен по роли Фрэнсиса в сериале «Малкольм в центре внимания» (2000—2006). Мастерсон также снялся в ряде других фильмов: «Очень страшное кино 2» (2001), «Жажда, война за воду» (2005), «Интеллектуальная собственность» (2006).

Личная жизнь 
В 1999—2007 годах Кристофер Мастерсон встречался с актрисой Лорой Препон.

25 июня 2019 года женился на актрисе Йоланде Пекораро. В начале апреля 2021 года у супругов родилась дочь Киара Дарби Мастерсон.

Фильмография

Примечания

Ссылки